Freixeda peut désigner :
au Portugal :
Freixeda, paroisse civile de la municipalité de Mirandela, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Freixeda do Torrão, paroisse civile de la municipalité de Figueira de Castelo Rodrigo, située dans le district de Guarda et la région Centre.